24 heures est la durée d'un jour, et correspond approximativement à la durée d'une rotation de la Terre sur elle-même.

 24 heures est donc d'abord une unité de temps.

Presse 
Cette durée sert de nom à différentes publications comme :
 le 24 Heures de Côte d'Ivoire
 le 24 Heures de Suisse
 le 24 Heures, un quotidien (principalement de bandes dessinées) créé par Marcel Dassault et qui a paru en 1965 et 1966
 le 24 heures de Montréal

Sport 
Cette durée sert également de nom à plusieurs événements d'endurance comme :
 les 24 Heures Moto, compétition motocycliste se tenant au Mans sur le circuit Bugatti ;
 les 24 Heures Rollers, relais de rollers se tenant au Mans sur le circuit Bugatti ;
 les 24 Heures motonautiques de Rouen, course de bateaux à moteur ;
 les 24 heures en course à pied ;

Compétition automobile :
 les 24 Heures du Mans ;
 les 24 Heures de Daytona ;
 les 24 Heures du Nürburgring ;
 les 24 Heures de Spa ;
 les 24 Heures de Zolder ;
 les 24 Heures de Dubaï.

Autres évènements 
 les 24 heures vélo de Louvain-la-Neuve en Belgique

Télévision 
 Le feuilleton télévisé 24 Heures chrono se déroule en 24 épisodes diffusés comme en temps réel et présente 24 heures d'affilée d'actions